Рюгланд () — коммуна в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Средняя Франкония. Входит в состав района Ансбах.  Население составляет 1261 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 20,89 км². Официальный код  —  09 5 71 194.

Коммуна подразделяется на 9 сельских округов.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии